Педернера () — испанская фамилия. Известные носители:

 Педернера, Адольфо (1918—1995) — выдающийся аргентинский футболист.
 Педернера, Хуан Эстебан (1796—1886) — аргентинский военный и политик.